Зимино — село в Крутинском районе Омской области, является административным центром Зиминского сельского поселения.

Физико-географическая характеристика 
Находится в 50 км от районного центра Крутинки, и 211 км от Омска.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Крутинского района